Граф Карло Верри (; 23 февраля 1743 года, Милан — 7 июля 1823 года, Верона) — итальянский агроном и политик.

Семья 
Карло Верри — третий из четырёх братьев, оставивших след в истории Милана и Италии.
 Верри, Пьетро (1728—1797) — философ, экономист, историк и писатель.
 Верри, Алессандро (1741—1816) — поэт, писатель, историк и переводчик.
 Верри, Джованни (1745—1818) — либертарий, предполагаемый отец писателя Алессандро Мандзони (:it:Giovanni Verri).

Карьера и творчество 
Главным предметом его занятий было земледелие; половину жизни он провёл в своих поместьях в поисках средств к улучшению аграрного хозяйства; приобрёл славу опытнейшего агронома и был принят в члены известных агрономических обществ Европы. Занимался также музыкой и живописью; был избран президентом Миланской академии изящных искусств.

Был деятельным и на политическом поприще: во время наполеоновской оккупации был сенатором и префектом Итальянской республики, а затем королевства.

Посмертно 
В городе Бьяссоно существует музей Карло Верри (:it:Museo civico Carlo Verri).

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 498 (2. Александръ Верри).

Ссылки 
 

Персоналии Италии XVIII века
Персоналии Италии XIX века
Агрономы Италии
Сенаторы Итальянского королевства (1805—1814)
Графы Итальянского королевства (1805—1814)
Политики XIX века